Solettesi – abitanti di Canton Soletta
Solettesi – abitanti di Soletta (Svizzera)